El condado de Jiangyong (chino simplificado: 江永县; chino tradicional: 江永縣; pinyin: Jiāngyǒng Xiàn) es un condado de la provincia de Hunan, China, que depende de la administración de la ciudad a nivel de prefectura de Yongzhou.

Situado en el margen sur de la provincia, limita al oeste con Guangxi. El condado limita al noreste con el condado de Dao, al sureste con el condado de Jianghua, al sur con el condado de Fuchuan de Guangxi, al oeste con el condado de Gongcheng de Guangxi, al sur con el condado de Guanyang de Guangxi. El condado de Jiangyong tiene una superficie de 1.627 km, en 2015, tenía una población registrada de 278.715 y una población residente permanente de 240.900. El condado tiene 6 ciudades y cuatro municipios étnicos bajo su jurisdicción, la sede del condado es la ciudad de Xiaopu ().

La escritura nüshu es una escritura local que sólo entienden las mujeres del condado de Jiangyong.

Divisiones a nivel de municipio 
El condado de Jiangyong gobierna administrativamente 6 pueblos y cuatro municipios étnicos:

6 pueblos

 Cushijiang ()
 Huilongyu ()
 Shangjiangyu ()
 Taochuan ()
 Xiacengpu ()
 Xiaopu ()

 4 municipios étnicos Yao

 Yao Lanxi ()
 Yao Qianjiadong ()
 Yao Songbai ()
 Yao Yuankou ()

Referencias 

Ciudades-condado de Hunan